, selon toute vraisemblance de Deîr Zanoun au Liban près des frontières syriennes. Les Zanoun se trouvent notamment au Liban, en Palestine (Bande de Gaza) en Égypte mais aussi au Maghreb (racines berbères en Algérie et au Maroc).

En France, on estime le nombre des Zanoun à 99.

Personnalités  
 Eduardo Zanoun, designer industriel Italien.
 Jakob Zanoun, président de l'association non gouvernementale 'His Benin' créée à Cotonou (Bénin).
 Mohammed Zanoun, jeune photographe Palestinien devenu symbole de la résistance 'non-violente' grâce à ses prises de photos. Il a été grièvement blessé dans un raid sur sa maison après avoir été menacé.

 Riyad Zanoun, ministre Palestinien de la santé.
 Salim Zanoun, président du Conseil national palestinien.

Lieux  
 Deîr Zanoun, Liban.
 Kobry Zanoun, Es-sharqiya, Égypte.
 Sidi Zanoun, Algérie.

Entreprises  
 Zanoun for Industry and Trading, entreprise égyptienne basée à Gizeh.
 Zanoun Agence de Presse, Uzès (France).

Notes et références